Burgstaller ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Burgstaller (1871–1945), deutscher Kammersänger
 Alois Burgstaller (Politiker) (1874–1942), österreichischer Politiker (CSP)
 Bernhard Burgstaller (1886–1941), österreichischer Abt
 Boris Burgstaller (* 1954), deutscher Schauspieler
 Ernst Burgstaller (1906–2000), österreichischer Volkskundler
 Franz Burgstaller (1915–1999), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag
 Gabi Burgstaller (* 1963), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Gerda Holzinger-Burgstaller (* 1979), österreichische Bankmanagerin
 Guido Burgstaller (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Ingrid Burgstaller (* 1960), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Luca Burgstaller (* 1995), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Lukas Burgstaller (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Manfred Burgstaller (* 1939), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Maria Walburga Burgstaller (1770–nach 1810), deutsche Sängerin und Theaterschauspielerin
 Paul Burgstaller (* 1945), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Peter Burgstaller (1964–2007), österreichischer Fußballspieler
 Sandro Burgstaller (* 1984), österreichischer Bobsportler
 Thomas Burgstaller (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Ulrich Burgstaller (1894–1935), deutscher evangelischer Pastor und Mitglied des Lübecker Senats
 Volkmar Burgstaller (* 1944), österreichischer Architekt
 Wolf-Dietrich von Fircks-Burgstaller (* 1948), deutscher Jurist, Rektor der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Burgstaller steht für:
 Burgstaller (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Krain bzw. Weißkrain, siehe Schloss Krupa

Siehe auch:
 Burgstall (Begriffsklärung)